André Hanssen (1981) – ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Arne Hanssen (1944) – ex calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Carl Frølich-Hanssen (1883-1960) – dirigente sportivo e calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 David Hanssen (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Eugène Hanssen (1959) – ex calciatore olandese, di ruolo centrocampista
 Helmer Julius Hanssen (1870-1956) – navigatore ed esploratore norvegese
 Jonny Hanssen (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Karl Hanssen (1887-1916) – calciatore tedesco, di ruolo attaccante
 Levi Hanssen (1988) – calciatore faroese, di ruolo attaccante
 Odd Eiwinn Hanssen (1917-1964) – patologo e anatomista norvegese
 Petter Bruer Hanssen (1986) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista 
 Robert Hanssen (1944) – agente doppiogiochista statunitense dell'FBI